Il Campionato d'Asia per club 1985-1986 è stata la 5ª edizione del massimo torneo calcistico asiatico per squadre di club maggiori maschili.

Prima edizione del torneo dopo la sospensione avvenuta nel 1971, fu vinto dal Daewoo Royals che divenne la prima squadra sudcoreana a fregiarsi del titolo.

Squadre partecipanti

Le seguenti squadre hanno partecipato al turno di qualificazione del torneo.

 Al-Ahli
 Abahani Limited
 ADP
 Liaoning
 April 25
 Daewoo Royals
 Yomiuri
 Seiko
 East Bengal
 Tiga Berlian
 Al Rasheed
 Hap Quan

 Al-Arabi
 New Road Team
 Wa Seng
 Melaka
 Club Valencia
 PIA
 Tiong Bahru
 Saunders
 Bangkok Bank
 Al Ahli
 Al Shourta

Fu prevista inoltre la partecipazione delle seguenti federazioni, le quali declinarono a causa della mancata organizzazione del campionato di calcio o della rinuncia a partecipare da parte del team campione:

Risultati

Turno di qualificazione

Gruppo 1

Semifinali
 Al Shourta e  Al Ahli si ritirano dalla competizione
 Al-Ittihad Aleppo qualificato automaticamente al secondo turno

Finali

Gruppo 2

 Al-Ahli e  Al-Arabi qualificate alla fase finale

Gruppo 3

Gruppo 4

Playoff

Gruppo 5

Gruppo 6
 Yomiuri si ritira dalla competizione nel settembre 1985, per difficoltà legate alla collocazione degli incontri sul proprio calendario.

Fase a gironi
 Seiko e  Al-Arabi si ritirano dalla competizione.
 Tiga Berlian ripescata dalla competizione.

Gruppo 1

Gruppo 2

Fase ad eliminazione diretta

Semifinali

Finale per il terzo posto

Finale

Note

Voci correlate
AFC Champions League

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986